LGV Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon ou LGV POCL.
 PoCL () Une implémentation d'OpenCL n'utilisant que le microprocesseur.
 Power over Camera Link, une interface de liaison de type Camera Link (lien avec capteur photographique).